Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület rövidítése
 Hajdúböszörményi TE